Raso steht für:

 Cabo Raso, Kap an der portugiesischen Küste
 Ilhéu Raso, Insel der Inselgruppe Ilhas de Barlavento, Kapverdische Inseln
 Raso (Einheit), ein altes italienisches Längenmaß

Raso ist der Familienname folgender Personen:

 Chiara Raso (* 1981), italienische Skibergsteigerin
 Hayley Raso (* 1994), australische Fußballspielerin
 Ricardo Lucas Figueredo Monte Raso  (* 1974), brasilianischer Fußballspieler, siehe Dodô (Fußballspieler, 1974)

Siehe auch:
 Rasso (Begriffsklärung)